Finkenhaus ist ein Ortsname:

 Finkenhaus (Adelmannsfelden), Ortswüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Finkenhaus (Jagstzell), Wohnplatz der Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Finkenhaus (Gemeinde Piesting), Einzelhaus an der Malleiten bei Dreistetten, Markt Piesting, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich